Thomas Salic, né  à Saint-Brieuc, est un entrepreneur français.

Biographie 
Thomas Salic obtient son baccalauréat en informatique en 2017 au Lycée Sacré Cœur. Il décroche 2 ans après un BTS en Management des Unités Commerciales du Lycée Notre-Dame à Guingamp.

Carrière

Débuts 
En juin 2014, alors âgé de 15 ans, Thomas Salic commence à vendre des services en ligne pour générer ses premiers revenus.

Footycase 
En janvier 2017, il crée sa propre entreprise, nommée Footycase et spécialisée dans la commercialisation des coques de téléphones sur le thème du foot.

Il commence par la création des coques personnalisables aux couleurs des grands clubs de Ligue 1. Ensuite, il étend le projet pour couvrir les autres grands championnats européens. En octobre 2018, il réussit à obtenir une licence officielle de l’AS Saint-Etienne. Des mois plus tard, il devient également partenaire officiel FC Nantes, l’OGC Nice et l’En Avant de Guingamp.

Thomas Salic a annoncé que plusieurs joueurs professionnels se sont offerts ses coques, notamment Paul Pogba, Neymar, Ousmane Dembelé et Kylian Mbappé :

« Celui qui est le plus visible en ce moment c’est Kylian Mbappé, le joueur de Monaco. Il a toujours son portable avec lui»

Avant la coupe du monde 2018, ayant pris connaissance de la volonté de la Fédération française de football de mettre un terme aux coques sans licence et réguler le marché, Thomas Salic saisit l’opportunité et prend contact avec le service marketing de la fédération. Il réussit à passer à la phase de testing en proposant plus de 100 coques dans un packaging premuim 3 jours avant le départ en Russie. Les retours des joueurs (notamment Mendy, Mbappé et Areola) étaient positifs et un accord de licence d’un an a été conclu. En remportant ce marché, Thomas Salic fait la une des journaux et l’objet d’un reportage de France 3.

En remportant le titre, FootyCase sort une nouvelle collection de coques. Elles contenaient le nom du joueur, le sigle de la FFF et 2 étoiles en références à deux coupes du monde gagnées dans l’histoire des Bleus. Dans cette opération, Thomas Salic a enregistré une grande augmentation de ventes surtout grâce aux coques de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

OhMyCase 
En décembre 2019, Thomas Salic vend ses parts dans l’entreprise et s’installe à Dubai. Il crée, ensuite, OhMyCase qui fabrique et commercialise également des coques de téléphones personnalisables.

Prix et distinctions 
En 2017, il reçoit la médaille d’honneur de la ville de Ploumagoar pour ses initiatives en entrepreneuriat.

Notes et références 

Entrepreneur français
Naissance à Saint-Brieuc
Naissance en mars 1998